(né en 1956), microbiologiste américain ;
 Ethel Portnoy (1927-2004), écrivain néerlandaise ;
 Mike Portnoy (né en 1967), batteur de rock et metal progressif américain ;
 Portnoy, personnage de fiction du roman Portnoy et son complexe, de Philip Roth.